Capaciteit heeft de betekenis van vermogen tot opslaan of vermogen tot verwerken. 

Het begrip capaciteit wordt in verschillende situaties toegepast, zoals:
 warmtecapaciteit - het vermogen van een voorwerp om energie in de vorm van warmte op te slaan (eenheid joule per kelvin)
 elektrische capaciteit - in de zin van vermogen tot opslaan van elektrische lading zoals in een condensator (eenheid coulomb per volt). Ook wel de hoeveelheid elektriciteit die aan een geleider moet toegevoegd worden om de potentiaal met een eenheid te verhogen.
 verkeerscapaciteit - het aantal bewegende verkeersobjecten (voetgangers, wegvoertuigen, railvoertuigen, boten e.d.) dat een bepaald deel van de verkeersinfrastructuur per tijdseenheid kan verwerken.
 productiecapaciteit - capaciteitsbegrip in de logistiek
 opslagcapaciteit - op een harde schijf van een computer (eenheid meestal Bytes)
 Capaciteit van de kabel - van een televisiekabel(aansluiting)
 rekencapaciteit - van een computer (uitgedrukt in rekenoperaties per seconde)
 mentale capaciteit - in de zin van vermogen tot opslaan van informatie (leren)
 het maximale debiet van een gemaal of pomp wordt ook wel capaciteit genoemd (eenheid bijvoorbeeld m³ per minuut)